Aublet je priimek več oseb:
 Jean Baptiste Christophore Fusée Aublet, francoski farmacevt in botanik
 Marcel-Louis-Marie Aublet, francoski general